Гуцунаев — фамилия; имеет женскую форму Гуцунаева.
 Гуцунаев, Вадим Константинович (1914—1962) — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Гуцунаев, Казбулат Шамильевич (1875—1919) — офицер русской армии, участник Первой мировой и Гражданской войн.